Schofield steht für:

 Schofield (Wisconsin), Ort im Marathon County
 ein Revolvermodell von Smith & Wesson, siehe Smith & Wesson No 3 #Schofield Model
 Schofield Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Schofield ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Noel Schofield (* 1930), britischer Bauingenieur
 Annabel Schofield (* 1963), britisches Model und Schauspielerin
 Bertram Schofield (1896–1998), britischer Musikwissenschaftler und Paläograf
 Bobby Schofield (* 1993), britischer Schauspieler 
 Brian Betham Schofield (1895–1984), britischer Marineoffizier und Schriftsteller
 David Schofield (* 1951), britischer Schauspieler

 Johnny Schofield (1931–2006), englischer Fußballtorhüter
 Jon Schofield (* 1985), britischer Kanute
 Kendall Coyne Schofield (* 1992), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Louise Schofield, britische Archäologin und Mykenologin
 Malcolm Schofield (* 1942), britischer Altphilologe und Philosophiehistoriker
 Matt Schofield (* 1977), britischer Bluesgitarrist und -sänger
 Michael Schofield (* 1990), US-amerikanischer Footballspieler
 Norman Schofield (1944–2019), britisch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Phillip Schofield (* 1962), britischer Fernsehmoderator
 Rachel Schofield (* 1988), britische Kanutin
 Rick Schofield (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Roger Schofield (1937–2019), britischer Sozialwissenschaftler
 Ryan Schofield (* 1999), englischer Fußballtorhüter
 Terence Schofield (* 1948), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Wilfred Borden Schofield (1927–2008), kanadischer Botaniker

Siehe auch:
 Schonfield
 Scofield